De Hoogt (toren), woontoren in de Nederlandse stad Utrecht
Henschoten#De Hoogt, landgoed De Hoogt

Zie ook
Hoogt